Strich steht für:

 zusammenhängendes, eindimensionales geometrisches Gebilde ohne Querausdehnung, Oberbegriff von Kurve, Gerade und Strecke
 kurz für Straßenstrich, siehe Öffentliche Prostitution
 Strich in der Typografie, siehe Prime (Typografie)
 Strich, die Grundrechenarten Addition und Subtraktion, siehe Punktrechnung vor Strichrechnung
 Strich (Einheit), verschiedene historische Maßeinheiten für Länge, Flächeninhalt und Volumen
 Strich (Rekrutenmaß), ein altes österreichisches Längenmaß
 Strich (Winkeleinheit), zwei verschiedene Winkelmaßeinheiten
 Strich (Jagd), in der Jägersprache eine Flugbahn von Vögeln
 Strich (Streichinstrument), die Richtung, in die der Bogen gezogen wird
 Strich (Theater), eine weggelassene Passage in einem Dramentext
 Strich (chinesische Schriftzeichen), graphisches Element eines Schriftzeichens
 kurz für Strichfarbe, eine Bestimmungsmethode für Minerale
 Bindemittelauftrag auf Papier, siehe Gestrichenes Papier
 Zitze, einzelner Ausführgang des Euters bei Huftieren

Orte:
 Strich (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Strich (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft der Gemeinde Kirchschlag bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Personen:
 Denni Strich (* 1966), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Fritz Strich (1882–1963), deutsch-schweizerischer Germanist
 Hermann Strich (1921–2014), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Horst-Dieter Strich (* 1941), deutscher Fußballtorwart und -trainer
 Michael Strich (1881–1941), deutscher Historiker
 Walter Strich (1885–1936), deutscher Philosoph und Kulturhistoriker
 Walter Strich-Chapell (1877–1960), deutscher Kunstmaler

Siehe auch:
 Der Strich, soziologische Feldstudie von Roland Girtler
 Anstrich (Begriffsklärung) 
 Schrägstrich (Begriffsklärung)
 Senkrechter Strich (Begriffsklärung)
 Waagerechter Strich
 Linie